Revere House steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:

 Joseph W. Revere House im Morris County, New Jersey, NRHP-ID 73001127
 Paul Revere House im Suffolk County, Massachusetts, NRHP-ID 66000785